Längenmoosgraben ist ein Gewässername:

 Längenmoosgraben (Laimeringer Graben), rechter Zufluss des Laimeringer Grabens (zur Paar) bei Laimering (Dasing), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Längenmoosgraben (Webelsbach), linker Zufluss des Webelsbachs (zur Amper) bei Lohfeld (Dachau), Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Langenmoosgraben
 Moosgraben